Observer (englisch für Beobachter) steht für:

 Observer, Schiedsrichter im Ballonsport, siehe Heißluftballon #Ballonsport
 Observer, englische Bezeichnung eines Entwurfsmusters in der Softwareentwicklung, siehe Beobachter (Entwurfsmuster)
 Observer (Computerspiel) (>observer_), Videospiel

Observer steht für folgende Zeitungen:
 The Observer, britische Wochenzeitung
 The Observer, früherer Name von Sunday Observer (Sri Lanka), Wochenzeitung in Sri Lanka
 The Daily Observer, ehemalige gambische Zeitung
 The New York Observer, US-amerikanische Wochenzeitung
 Observer, monatliche Fachzeitschrift der Association for Psychological Science

Siehe auch:
 Observateur
 Beobachter
 Überwachung, Beobachtung von Objekten oder Personen